XXXIV Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 8 по 16 октября 1999 года в Тяньцзине (Китай).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

1999
Октябрь 1999 года
Гимнастика
Международные спортивные соревнования в Тяньцзине
Международные соревнования по гимнастике в Китае
Чемпионаты мира в Китае